Cherie Lunghi (1952) – attrice inglese
 Denis Lunghi (1976) – ex ciclista su strada italiano
 Emilio Lunghi (1886-1925) – mezzofondista e velocista italiano
 Giuseppe Lunghi (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Miguel Lunghi (1943) – politico argentino